El Príncipe Carlos Augusto de Thurn y Taxis (en alemán nacido como: Karl August Joseph Maria Maximilian Lamoral Antonius Ignatius Benediktus Valentin von Thurn und Taxis; Feldafing, 23 de julio de 1898 - Ratisbona, 26 de abril de 1982) fue un noble alemán. Fue el 10.º Príncipe de Thurn y Taxis y jefe de la casa principesca de Thurn y Taxis desde el 13 de julio de 1971 hasta su muerte.

Primeros años 
Carlos Augusto era el tercer hijo, y tercer varón, del Príncipe Alberto I, 8º Príncipe de Thurn y Taxis, y su esposa la Archiduquesa Margarita Clementina de Austria. Después de graduarse de un colegio de educación secundaria local, Carlos Augusto estudió ciencia en la Universidad de Wurzburgo.

Matrimonio y familia 
Carlos Augusto contrajo matrimonio con la infanta María Ana de Braganza, hija del Duque Miguel de Braganza, y su esposa la Princesa María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, el 18 de agosto de 1921 en el Castillo de Taxis en Dischingen, Baden-Württemberg, Alemania. Carlos Augusto y María Ana tuvieron cuatro hijos:

 Princesa Clotilde de Thurn y Taxis (30 de noviembre de 1922 - 1 de septiembre de 2009), desposó al Príncipe Juan-Mauricio de Liechtenstein (nieto del Príncipe Alfredo de Liechtenstein).
 Princesa Mafalda de Thurn y Taxis (6 de marzo de 1924 - 24 de julio de 1989)
 Juan Bautista, 11º Príncipe de Thurn y Taxis (5 de junio de 1926 - 28 de diciembre de 1990)
 Príncipe Alberto de Thurn y Taxis (23 de enero de 1930 - 4 de febrero de 1935)

Después de su enlace, Carlos Augusto y su esposa residieron en Gut Höfling en Regensburg donde él gestionó los intereses agrícolas de la familia en la cercana Burgweinting. Como comprometido opositor al Nazismo, Carlos Augusto prohibió a sus hijos, después del Machtergreifung, unirse a las Juventudes Hitlerianas.

II Guerra Mundial 
Debido a su actitud antinazi, Carlos Augusto fue encarcelado en una prisión de la Gestapo en Landshut de 1944 a 1945.

Últimos años 
Después de la muerte de su hermano mayor Francisco José en 1971, Carlos Augusto tenía 73 años cuando ascendió para convertirse en Jefe de la Casa de Thurn y Taxis. Durante este tiempo, fue responsable de la modernización de las posesiones agrícolas y bosques de la Casa de Thurn y Taxis y construyó hogares para sus trabajadores y empleados. Además, apoyó la continuada preservación de la herencia histórica-cultural de la Casa de Thurn y Taxis. Restauró partes interiores de la Abadía de San Emerano así como tapices de los siglos XVII y XVIII. Después de su muerte el 26 de abril de 1982, Carlos Augusto fue enterrado en la capilla de la Abadía de San Emerano.

Títulos y tratamiento 
 23 de julio de 1898 - 13 de julio de 1971: Su Alteza Serenísima Príncipe Carlos Augusto de Thurn y Taxis
 13 de julio de 1971 - 26 de abril de 1982: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Thurn y Taxis

Honores 
 Gran maestre de la Orden de la Perfecta Amistad
 Caballero gran cruz de la Orden de San Silvestre
 Gran cruz de la Orden de San Alejandro (1929)

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XX
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Silvestre
Grandes cruces de la Orden de San Alejandro